Premier League (en español: Liga Premier) se refiere a la primera categoría de varios campeonatos:

Fútbol 

 Premier League (Inglaterra]).
 Premier League de Escocia
 Premier League de Gales
 Irish Premier League (Irlanda).
 Premier League de Armenia
 Premier League de Benín
 Canadian Premier League (Canadá)
 Liga Premier de Irak
 Premier League de Israel
 Premier League Kuwaití
 Premier League de Liberia
 Premier League de Malasia
 Premier League de Malta
 Premier League de Namibia
 Premier League de Nigeria
 Premier League de Pakistán
 Premier League de Rusia
 Liga Premier de Sierra Leona
 Premier League de Suazilandia
 Premier Soccer League (Sudáfrica).
 Premier League de Tailandia
 Liga Premier de Ucrania
 Central Premier League, liga regional neozelandesa.
 Premier League Gibraltareña

 Baloncesto 

 Premier Basketball League''' de Estados Unidos.

Ligas de fútbol